

Geografia 
 Kvam – comune norvegese della contea di Vestland

Persone 
 Frode Kvam – ex arbitro di calcio ed ex calciatore norvegese
 Linda Kvam – cantante norvegese